Усатово () — посёлок, относится к Одесскому району (до реформы Беляевский район) Одесской области Украины и входит в состав Нерубайской ОТО.

Население по переписи 2001 года составляло 1210 человек. Почтовый индекс — 67664. Телефонный код — 482. Занимает площадь 1,47 км². Код КОАТУУ — 5121085201.

Местный совет 
67661, Одесская обл., Одесский район, с. Нерубайское, пл. Партизан, 4

Выборы в местный совет 2020 
На выборах советов и глав общин из кандидатов поселка Усатово в местную ОТО (ОТГ) прошли 3 кандидата: Вейса В.В. Кисса Ф. и Кирилюк С.А.

Амбулатория 
На территории поселка действует амбулатория Семейного врача . 

Семейный врач Анна Борисовна ведет свой youtube канал

Поселок Усатово в Социальных сетях 
Телеграм: https://t.me/stUsatovo

Facebook: https://www.facebook.com/groups/st.usatovo

Ссылки 
 Усатово на сайте Верховной рады Украины
Усатово Онлайн - группа в Facebook
Телеграм канал Мы из Усатово
Поговорим о здоровье-Youtube канал амбулатории Усатово

Примечания 

Населённые пункты Беляевского района (Одесская область)